Inno Nazionale della Repubblica (Национален химн на републиката) е националният химн на Сан Марино. Написан е от композитора Федерико Консоло и е приет през 1894 г.

Текст 

Сан Марино
Национални символи на Сан Марино
Санмарински песни